Nilakantha è un termine che può riferirsi a:

Persone
 Nilakantha Somayaji, matematico e astronomo indiano (1444-1544)

Zoologia
 Nilakantha, genere di ragni appartenente alla famiglia Salticidae